Пьерфи́ш (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Сен-Женье-д’Ольт. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12182.

Коммуна расположена приблизительно в 500 км к югу от Парижа, в 155 км северо-восточнее Тулузы, в 32 км к востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 262 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 156 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 126 были экономически активными, 30 — неактивными (показатель активности — 80,8 %, в 1999 году было 70,7 %). Из 126 активных работали 120 человек (61 мужчина и 59 женщин), безработных было 6 (4 мужчины и 2 женщины). Среди 30 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Бывший монастырский сарай (XIV—XV века). Памятник истории с 1928 года
 Церковь XII века. Памятник истории с 1928 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон